Kunwald ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Kunwald (1868–1939), österreichischer Dirigent
 Gottfried Kunwald (1869–1938), österreichischer Jurist und Finanzexperte

 Kunvald, Ort in Tschechien